Васи́лий Я́ковлевич Чичаго́в ( — , Санкт-Петербург) — русский мореплаватель, полярный исследователь, флотоводец екатерининской эпохи, адмирал (1782). Отец адмирала Павла Чичагова.

Именем адмирала названы острова́ Чичагова — группа из двух островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Биография 

Происходил из дворянского рода Чичаговых. Учился первоначально в Школе навигацких наук, после чего получил дополнительное образование в Великобритании на королевском флоте. Обучение завершил в 1742 году, после чего с 16-ти лет поступил на службу в российский флот.

В 1764 году был назначен помощником главного командира Архангельского порта. Находясь на этой должности, дважды — в 1765 и 1766 годах — отправлялся в «секретные экспедиции» на трёх кораблях из порта Кола к Камчатке и Северной Америке, имевшими целью обнаружение «морского прохода Северным океаном в Камчатку» (проект академика М. В. Ломоносова, который предположил, что длительный солнечный прогрев в полярный день приводит к освобождению океана вокруг полюса ото льда, и писал: «Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерной пользой чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку»), где предполагалась его встреча с отрядом П. К. Креницына. Однако из-за тяжёлых льдов эти экспедиции достигали лишь 80° 26’ северной широты к северо-западу от Шпицбергена в первый раз и 80° 30’ северной широты во второй, после чего вынуждены были возвратиться в Архангельск. На то время это было максимальное продвижение кораблей на север, также участниками экспедиции был выполнен большой объём геофизических, океанографических и метеорологических наблюдений, описан животный и растительный мир Шпицбергена.

Впоследствии Чичагов занимал пост главного командира Архангельского, Ревельского и Кронштадтского портов. Во время Русско-турецкой войны в 1772—1774 годах Чичагов командовал одним из отрядов «Донской флотилии», которая обороняла Керченский пролив. В 1782 году получил звание адмирала.

После смерти адмирала С. К. Грейга, Екатерина II назначила Чичагова командующим флотом во время войны со шведами. В этой должности он одержал победы над превосходящими силами противника в Эландском (1789 год), Ревельском (1790 год) и Выборгском сражениях, взяв при этом в плен множество кораблей, фрегатов и других судов, более 5000 солдат и до 200 офицеров, в том числе шведского контр-адмирала. Эти победы принудили шведского короля Густава III к скорому заключению мира.

С именем Чичагова связан известный исторический анекдот, согласно которому во время аудиенции у Екатерины II адмирал, рассказывая о выигранном сражении, так увлекся, что, позабыв об этике и правилах приличия, начал обильно материться, ругая шведов. Опомнившись, Чичагов смутился и принялся просить прощения, но Екатерина тактично сделала вид, что не поняла непристойных выражений, сказав: «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте; я ваших морских терминов не разумею».

В 1793 году назначен командующим экспедиционным флотом (25 линейных кораблей, 7 фрегатов и нескольких мелких судов), предназначенным для участия, совместно с британским флотом, в блокаде побережья революционной Франции. 30 июня флот Чичагова вышел из Ревеля и направился к берегам Британии, где стал на якоре у острова Мэн. 13 июля в Северное море, для участия в блокаде, была отправлена эскадра адмирала Круза (9 линейных кораблей и 3 фрегата). Эскадра Круза участвовала в блокаде около двух недель, 14 августа у острова Борнхольм она соединяется с остальным флотом Чичагова, который в это время возвращался в Россию. 20 августа флот вернулся в Ревель.

Вышел в отставку в 1797 году. Умер 4 апреля 1809 года, был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на надгробном памятнике, сочинённая лично Екатериной II, гласит:

С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой. Не проглотят они нас. Отразив, пленил и победы получил.

Награды 
 Орден Святой Анны (октябрь 1772);
 Орден Святого Георгия IV класса (26 ноября 1773) — за проведение 18 кампаний;
 Орден Святого Александра Невского (24 ноября 1782);
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (1790) — за победу в Ревельском сражении;
 Орден Святого Георгия I класса (26 июля 1790) — за победу в Выборгском сражении.

Память 
В честь Василия Чичагова названы:
 Гора Чичагов (), на п-ове Аляска;
 Гора Чичагов (367 м), на острове Западный Шпицберген, архипелага Шпицберген;
 Залив Чичагова (), в Тихом океане, на южном побережье п-ова Аляска;
 Залив Чичагова, в Тихом океане, остров Нуку-Хива в Южной Полинезии, Маркизский архипелаг;
 Мыс Чичагов (), на северо-западном берегу п-ова Аляска;
 Мыс Чичагов (Сата), на западном берегу острова Кюсю, Япония;
 Мыс Чичагов, на острове Нуку-Хива, Маркизский архипелаг;
 Мыс Чичагов, на острове Западный Шпицберген;
 Набережная Адмирала Чичагова в Выборге;
 Остров Чичагов (), в Тихом океане, Александровский архипелаг, Аляска;
 О-ва Чичагова (), в архипелаге Новая Земля;
 Пролив Чичагова (), между островами Этолина на юге и Воронковского на севере в Александровском архипелаге, Аляска.

Примечательно, что Чичагов изображён на почтовом блоке марок Республики Чад.

На стеле «Город воинской славы», установленной в 2011 году в Выборге, размещён барельеф с изображением В. Я. Чичагова.

14 августа 2017 в деревне Старово Нейского района Костромской области состоялось открытие памятника.

Интересные факты 
 Праправнуком В. Я. Чичагова является историк моды А. А. Васильев.

Примечания

Литература 
 Лебедев А. А. В. Я. Чичагов и его роль в истории русского парусного флота // Гангут. — 2011. — № 63—64.
 Лебедев, А. А. Выборгское сражение 1790 г. в свете известного, но «неудобного» источника // Санкт-Петербург и страны Северной Европы : Материалы Пятнадцатой ежегодной международной научной конференции. — СПб., 2014. — С. 106—116.
 Пасецкий В. М.. Арктические путешествия россиян. — М.: Мысль, 1974. — 230 с.: ил.
 Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике. — Ч. 1. — СПб.: Адмиралтейство, 2000. — 606 с. — (Золотое наследие России).
 Русские мореплаватели / Под ред. В. С. Лупача. — М.: Воениздат, 1953. — 672 с.
 Скрицкий Н. В. Два адмирала Чичагова. — М.: Центрполиграф, 2012. — 559 с. — (Россия забытая и неизвестная). — 3000 экз. — ISBN 978-5-227-03207-2
  (в пер.)
 Ларионов В. Северный полюс. — М., 1958.

Ссылки 
 Державин Г. Р. К бюсту адмирала Василия Яковлевича Чичагова
 

Адмиралы (Российская империя)
Василий Яковлевич
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Первая Архипелагская экспедиция
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
Окружение Екатерины II
Выпускники Школы математических и навигацких наук
Мореплаватели Российской империи
Исследователи Арктики